Лорен Хелен Грејам (; Хонолулу, 16. март 1987) америчка је глумица и књижевница. Позната је по улози Лорелај Гилмор у серији Гилморове (2000—2007).

Филмографија

Филм 

|-
| 1998.
| Права ствар
| -{One True Thing}-
| Џулс
|
|-
| 2001.
| Слатки новембар
| -{Sweet November}-
| Анџелика
|
|-
| 2003.
| Неваљали Деда Мраз
| -{Bad Santa}-
| Сју
|
|-
| 2005.
| Миротворац
| -{The Pacifier}-
| Клер Флечер
|
|-
| 2014.
| Срећан проклети Божић
| -{A Merry Friggin' Christmas}-
| Луан Мичлар
|
|-
|}

Телевизија 

|-
| 1996.
| Трећи камен од Сунца
| -{3rd Rock from the Sun}-
| Лори Харис
| 1 епизода
|-
| 1997.
| Ред и закон
| -{Law & Order}-
| Лиса Лунсквист
| 3 епизоде
|-
| 1997.
| Сајнфелд
| -{Seinfeld}-
| Валери
| 1 епизода
|-
| 2000—2007.
| Гилморове
| -{Gilmore Girls}-
| Лорелај Гилмор
| главна улога
|-
| 2002.
| Породични човек
| -{Family Guy}-
| Меги (глас)
| 1 епизода
|-
| 2016.
| Гилморове: Година у животу
| -{Gilmore Girls: A Year in the Life}-
| Лорелај Гилмор
| главна улога
|-
| 2017.
| Без одушевљавања, молим
| -{Curb Your Enthusiasm}-
| Бриџет
| 3 епизоде
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1967.
Биографије живих особа
Америчке глумице
Америчке гласовне глумице